Особняк Динцера — двухэтажный дом, построенный в конце XIX — начале XX века в стиле неоклассицизм с элементами барокко на набережной реки Салгир, неподалеку от центра города Симферополь. Сегодня известен как шахматно-шашечный клуб, где проводятся турниры от местного до международного уровней. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

История 
Особняк построен неизвестным архитектором для цветочного магната А. Ф. Динцера. В начале XX века дача Динцера была известна на весь Крым. За домом находилась первая в Крыму платная площадка для катания на роликовых коньках (скейтинг-ринк).

Скейтинг-ринк также использовался для различных торжественных мероприятий (например, здесь проходило празднование 100-летнего юбилея со Дня рождения А. С. Пушкина в 1899 г. и 300-летия дома Романовых в 1913 г.).

Во время революции одного Динцера раскулачили и выслали в Казахстан, а другого посадили в тюрьму. Дом был национализирован и перешел в государственную собственность. На протяжении советских времен в особняке Динцера жили партийные деятели и бывшие партизаны, а скейтинг-ринк использовался под склады электромеханического завода.

Современный этап 
В 1987 году здание полностью отреставрировали, и в нём расположился шахматно-шашечный клуб города Симферополь. После распада СССР дом переоборудовали под казино, но под натиском местных активистов решением Совета министров АРК в 1995 году Дача Динцера снова приняла в свои стены шахматистов. В 2004 году на этом месте создано Крымское республиканское внешкольное учебное заведение «Детско-юношеская шахматно-шашечная спортивная школа», которая известна такими выпускниками, как Карякин С. А. и Белошеев С. А.

Сейчас Дача Динцера считается памятником архитектуры местного значения и с 2011 года подчиняется управлению Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране культурного наследия.

В конце июня 2013 года дача Динцера стала одним из экспонатов Бахчисарайского парка миниатюр «Крым в миниатюре на ладони».

Примечания

Литература 
 
 Особняк Динцера на archiportal-crimea.ru 

Памятники архитектуры Симферополя
Особняки